Пётр Аксёнов:

 Аксёнов, Пётр Алексеевич — председатель колхоза «3-й год пятилетки» Кемеровского района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда.
 Аксёнов, Пётр Лукич (1699 — ?) — русский чиновник, камерир.
 Аксёнов, Пётр Николаевич (1946—2022) — российский государственный деятель.
 Аксенов, Петр Юрьевич (род. 1976) — российский художник и ювелир.